Tacfarinas est un chef de guerre numide de la première moitié du  ;
 Takfarinas est un chanteur et musicien algérien de musique kabyle.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Prénom berbère